MQC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Miquelon (Saint-Pierre e Miquelon)